Leninski rajon kan syfta på:

Geografi

Belarus 

 Leninski rajon, Minsks voblast 
 Leninski rajon, Hrodnas voblast, 
 Leninski rajon, Mahiljouskaja voblast, 
 Leninski rajon, Brests voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar